Masakra w klasztorze – polski film dokumentalny z 2004 w reżyserii Krzysztofa Żurowskiego
 Masakra w klasztorze – książka o. Felicjana Paluszkiewicza SJ